Organització Feixista Russa, partit polític històric de Rússia
 Floridsdorfer Athletiksport-Club OFR (de l'acrònim en anglès Old Formation-RAG Feibra), club de futbol de la ciutat de Viena, a Àustria
 Orde de la República Federal (del seu nom en anglès Order of the Federal Republic), condecoració de mèrit de Nigèria
 Open-File Report, tipus de publicació del Servei Geològic dels Estats Units
 OptimFROG, còdec de compressió d'àudio sense pèrdua